Ameche ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Ameche (1933–1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Don Ameche (1908–1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Jim Ameche (1915–1983), US-amerikanischer Schauspieler